Place des Fêtes est un toponyme qui peut renvoyer :
 à la place des Fêtes elle-même, située dans le  de Paris ;
 à la station de métro Place des Fêtes (lignes 7 bis et 11), qui la dessert.

Fêtes Place